Scarpa:
 Antonio Scarpa
 Carlo Scarpa
 Daniele Scarpa
 Eugenia Scarpa
 Romano Scarpa
 Komiksy Romano Scarpy
 Renato Scarpa
 Roque Esteban Scarpa Straboni
 Teodino de Scarpa